ADCC kan ha olika betydelser:

 ADCC –  en komplementberoende process antibody-dependent cellular cytotoxicity i cellulär immunitet, se Antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet
 ADCC (tävling) – en tävlingsorganisation för submission wrestling